Oto lista gwiazd wchodzących w skład gromady otwartej NGC 7686, w gwiazdozbiorze Andromedy.

Linki zewnętrzne 
 Simbad

Zobacz też 
 lista gwiazd w gwiazdozbiorze Andromedy

Gwiazdozbiór Andromedy